Епщайн може да се отнася за:
 Епщайн, град в Германия
 Епщайн (род), благороднически род в Германия
 Хора
 Вернер фон Епщайн (1225 – 1284), германски духовник
 Жан Епщайн (1897 – 1953), френски режисьор